Michel Peyrard, journaliste et réalisateur français ;
 François Peyrard, professeur de mathématiques, militant républicain actif pour l'éducation pendant la Révolution.